Отрадово — название населённых пунктов на Украине:

 Отрадово — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Отрадово — село в Первомайском районе Харьковской области.